Mariama Cissé est une taekwondoïste ivoirienne.

Carrière 
Mariama Cissé est médaillée de bronze dans la catégorie des moins de , aux Championnats d'Afrique de taekwondo 2022, à Kigali.

Notes et références

Liens externes 

Taekwondoïste ivoirienne